Vilivalla (Hiiumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Vilivalla (Lääne-Harju), een dorp in de Estlandse gemeente Lääne-Harju